У наведеній таблиці показано розподіл медалей та очок між країнами, що брали участь в 8 літніх Олімпійських іграх 1924  року. Змагання проводилися в Парижі (вітрильна регата — в Гаврі). Брали участь 3092 спортсмена (в тому числі 136 жінок) з 44 країн. Медалі завоювали представники 27 країн, місця не нижче шостого займали спортсмени 34 країн. 

Таблиця попередньо відсортована за кількістю золотих медалей, параметр сортування можна міняти.

Змагання в мистецтві на Олімпійських іграх 1924 року  
Ці змагання входили в програму літніх ігор з 1912 по 1948 рік, але їх результати не підсумовуються з іншими результатами Олімпійських ігор.

Посилання  
Міжнародний олімпійський комітет-Париж 1924 — Медальний залік

Примітки  

1924
Літні Олімпійські ігри 1924